Треуголка:

 Треуголка — шляпа с полями, загнутыми так, что они образуют три угла. 
 Треуголка — одноактный балет Леонида Мясина на музыку Мануэля де Фалья с художественным оформлением Пабло Пикассо.